Osoby o tym nazwisku:
 Walter Sawall – niemiecki kolarz torowy
 Willi Sawall – australijski lekkoatleta